
Termin -{ACG}- ima više značenja.

 Genetički kod za treonin
 Glaukom, ()